Tragedy – gruppo musicale statunitense
 Tragedy – singolo dei Bee Gees del 1979, dall'album Spirits Having Flown
 Tragedy – singolo degli Hanoi Rocks del 1981, dall'album Bangkok Shocks, Saigon Shakes, Hanoi Rocks
 Tragedy – album dei Tragedy del 2000
 Tragedy – album dei Tragedy del 2001
 Tragedy – album di Julia Holter del 2011